Gare steht für:

 den Zustand eines durch technische Mittel veränderten Stoffes, siehe Gare (Werkstoff)
 das französische Wort für Bahnhof
 eine Stadt in Tansania, siehe Gare (Tansania)
 die Gärzeit von aufgearbeiteten Teiglingen im Gärraum, siehe Gare (Backwaren)
 einen Zustand landwirtschaftlicher Böden, siehe Bodengare

Familienname:
 Danny Gare (* 1954), kanadischer Eishockeyspieler
 Landon Gare (* 1978), kanadischer Eishockeyspieler
 Lou Gare (1939–2017), britischer Tenorsaxophonist (Free Jazz, Improvisationsmusik)

Siehe auch:
 Garen
 Garé
 Garre
 Gar